Nagórzanka – osiedle na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim dawniej wieś.
 Nagórzanka – dawna wieś, obecnie dzielnica miasta Buczacza w obwodzie tarnopolskim.
 Nagórzanka – dzielnica miasta Monasterzyska w obwodzie tarnopolskim.